Брайан Буше (; , Вунсокет, Род-Айленд, США) — бывший профессиональный американский хоккеист, вратарь. Ныне работает хоккейным экспертом на каналах ABC и ESPN.

Игровая карьера 
На Драфте НХЛ 1995 был выбран клубом Филадельфия Флайерз в первом раунде под общим 22-м номером.

Достижения 
 Финалист Кубка Стэнли (2010) в составе Филадельфия Флайерз
9 января 2004 г. установил рекорд по сухим минутам для вратарей "современной" НХЛ - отыграл 5 раз подряд на ноль. Общая протяженность его "сухой" серии составила 332 минуты и 1 секунду.

Статистика

Регулярный сезон

Плей-офф

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Статистика Буше на Eliteprospects
https://www.nhl.com/ru/news/this-date-in-history-january-9/c-285475766

Выпускники Академии Маунт-Сент-Чарльз
Игроки «Каролина Харрикейнз»